Dognin peut désigner :

Patronyme 

 Camille Dognin (-), industriel, acclimateur et botaniste français.
 Émile Dognin (-), industriel français et cofondateur de syndicats patronaux chrétiens.
 Jacques Dognin (-), déporté résistant français.
 Karine Dognin-Sauze (née en ), femme politique française.
 Laurent Dognin (né en ), évêque catholique français.
 Paul Dognin (-), industriel et entomologiste français.

Toponyme 
 Dognin, entreprise de création et de fabrication de pièces de maroquinerie.
 Dognin & Cie, entreprise familiale et industrielle de fabrication de tulle et dentelles.
 Rue Dognin à Calais.
 Rue Dognin, dans le quartier des Charpennes à Villeurbanne (aujourd'hui disparue).
 Dognin, espèces décrites par l'entomologiste Paul Dognin.